Osoby o tym nazwisku:
 Ander Capa – hiszpański piłkarz
 Cornell Capa – amerykański fotoreporter
 Robert Capa – węgierski fotoreporter

Inne:
 Honda Capa – samochód osobowy typu minivan